18th Street – stacja metra w Nowym Jorku na Sea Beach Line
 18th Street – stacja metra w Nowym Jorku na West End Line